Porter steht für:

 Porter (Bier), ein dunkles Bier
 Porter (Familienname), Namensträger siehe dort
 Porter (Vorname), Namensträger siehe dort 
 Porter (Mondkrater), benannt nach Russel W. Porter
 Porter (Marskrater), benannt nach Russel W. Porter
 (1636) Porter, Asteroid des Hauptgürtels
 Porter (Band), eine deutsche Alternative-Rock-Band
 H.K. Porter, eine von Henry Kirke Porter gegründete Lokomotivfabrik

Im weiteren Sinn für:
 Porter-Stemmer-Algorithmus, ein Algorithmus der Computerlinguistik
 Porter-Duff Composition, ein Begriff aus der Computergrafik
 Porter-Hypothese, Hypothese der Umweltpolitik und -ökonomik
 USS Porter, der Name mehrerer Schiffe
 Porter-Klasse, eine Klasse von Zerstörern der US Navy
 Porter Airlines, eine kanadische Fluggesellschaft
 Pilatus PC-6, ein Flugzeug des Flugzeugherstellers Pilatus Aircraft
 Mazda Porter, ein Kleintransporter von Mazda
 Piaggio Porter, eine Kleintransporterserie von Piaggio
 Prêt-à-porter (franz. „fertig zum Tragen“), unkonventionelle Fertigkleidung
 Hyundai Porter, ein Kleintransporter von Hyundai
 Porter Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika
 Porter Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Finley Robertson Porter Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen F.R.P.
 American & British Manufacturing Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Porter

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Porter (Alabama)
 Porter (Delaware)
 Porter (Georgia)
 Porter (Indiana)
 Porter (Kalifornien)
 Porter (Kentucky)
 Porter (Maine)
 Porter (Michigan)
 Porter (Minnesota)
 Porter (New Mexico)
 Porter (New York)
 Porter (North Carolina)
 Porter (Ohio)
 Porter (Oklahoma)
 Porter (Pennsylvania)
 Porter (Tennessee)
 Porter (Texas)
 Porter (Washington)
 Porter (West Virginia)
 Porter (Wisconsin), Town(ship) im Rock County
 Porter County, Verwaltungseinheit

Siehe auch:
 Poorter
 Porters